Harrau ist der Name folgender Orte:

 Harrau (Gemeinde Albrechtsberg), Katastralgemeinde von Albrechtsberg an der Großen Krems, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Harrau (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft der Gemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Harrau (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der ehemaligen Gemeinde Rohrbach in Oberösterreich, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich